Historia i politologia:
 Wolne miasto w znaczeniu niepodległego miasta – zobacz: Miasto-państwo
przykładowe miasta państwa:

 Wolne Miasto Gdańsk (1807-1814)
 Wolne Miasto Kraków (Rzeczpospolita Krakowska) 
 Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)
 Wolne Miasto Fiume
 Wolne miasta Rzeszy

Inne znaczenia:
 Wolne miasto – polski film wojenny
 Wolne Miasto Górnicze
 Christiania (dzielnica Kopenhagi) znane jako Wolne Miasto Christiania